Пасековка может означать:
 Малая Рогань (укр. Мала Рогань), называвшееся с 1657 по 1895 год Пасековка — село, Малороганский сельский совет, Харьковский район, Харьковская область.
 Заречное (укр. Зарічне), называвшееся с 1795 по 1937 год Пасековка — село, Старосалтовский поселковый совет, Волчанский район, Харьковская область.

См. также 
 Пасеки